Die Communauté de communes du Triangle Vert ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saulx.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Triangle Vert
Gegründet 2014